Хайлендский полк (сифортско-гордонско-камеронский) () — пехотный полк Британской армии. С 2006 года хайлендеры — пехотный батальон Королевского полка Шотландии.

До 28 марта 2006 года «Хайлендерс» был самостоятельным пехотным полком; Хайлендский полк (сифортско-гордонско-камеронский) входил в состав Шотландской дивизии. Этот полк был одним из двух в британской армии с гэльским девизом Cuidich 'n Righ, что означает «Помоги королю». Другой — Королевский ирландский полк, чей девиз — Faugh a Ballagh (англизированная версия гэльского Fág an Bealach! — Расчистите путь!).

История 
Полк был сформирован 17 сентября 1994 года в рамках программы «Варианты перемен» в области обороны путем слияния  и Гордонского хайлендского полка.

С апреля 1995 года новый полк совершил двухлетний тур по Северной Ирландии и был расквартирован в казармах Эбрингтон в графстве Лондондерри. После базирования в различных точках Соединенного Королевства батальон был переброшен в Боснию в 2003 году.

В 2004 году, в рамках реструктуризации пехоты, было объявлено, что «хайлендеры» будут объединены с другими шотландскими пехотными полками в один большой Королевский полк Шотландии. Слияние произошло 28 марта 2006 года. Как и другим шотландским полкам, горцам (хайлендеры) было разрешено сохранить свое прежнее название в качестве основного наименования нового батальона, а номер батальона — в качестве подзаголовка. Таким образом, они стали «хайлендеры, 4-й батальон Королевского полка Шотландии» (The Highlanders, 4th Battalion, The Royal Regiment of Scotland). Сокращённое наименование 4 SCOTS.

До объединения батальон был переведен в гарнизон Берген-Хоне, Бад-Фаллингбостель, в Германии, в составе 7-й бронетанковой бригады, потомков «пустынных крыс» Второй мировой войны, оснащённой пехотной машиной Warrior. Отсюда они совершили шестимесячные поездки в Ирак в 2005—2006 и 2008 годах и в Афганистан в апреле 2011 года.

В сентябре 2015 года батальон переехал из Германии в казармы Бурлон в гарнизоне Каттерик, где стал тяжёлым защищённым мобильным батальоном, входящим в состав 20-й механизированной бригады.

В результате реструктуризации Армия 2020 батальон вошел в состав Strike Experimentation Group в 2020 г.

Униформа и традиции 
В настоящее время 4 SCOTS носят правительственный тартан образца 1A, но до объединения в 2006 году полк носил килты из тартана Гордона и trews из Seaforth Mackenzie. Трубачи и барабанщики батальона носят килты с тартаном Cameron of Erracht. Батальон набирается из Гебридских, Оркнейских и Шетландских островов, материковых графств Инвернессшир, Росс и Кромарти, Сатерленд, Кейтнесс, Мори и Нэрншир, а также из традиционных очагов Гордонов в Абердине и Абердиншире. Штаб батальона расположен в казармах Камерон в Инвернессе.

Батальон является основой единственной в Британской армии команды по шинти, The Scots Shinty Club. Из-за того, что 4-й батальон постоянно находится за границей, команда играет только в кубковых матчах.

Преемственность

Примечания 

Пехотные полки Великобритании
Воинские части и формирования, созданные в 1994 году